Stegopterna är ett släkte av tvåvingar som beskrevs av Günther Enderlein 1930. Stegopterna ingår i familjen knott. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Knott
Stegopterna